H1 jest oznaczeniem na:
 Receptor histaminowy
 jeden z typów histonów
 Droga ekspresowa H1 (Słowenia)
 Żarówka samochodowa 55W

H-1:
 H-1 - polski holownik Marynarki Wojennej z lat 1957-1968 (ex BG 1, ex Kaper)
 H-1 - polski holownik Marynarki Wojennej z lat 1970-2005
 H-1 Gniewko - polski holownik Marynarki Wojennej w służbie od 2020

H-I:
 H-I - japońska rakieta nośna